Bossé peut désigner :

Toponyme 
 Bossé, une commune du Burkina Faso.

Botanique 
 le bossé est un arbre de la famille des Méliacées des régions tropicales humides d'Afrique, exploité pour son bois

Patronyme 
 Joseph Bossé (1946-), est un homme politique français ;
 Joseph-Guillaume Bossé (1843-1908), est un avocat et homme politique fédéral du Québec ;
 Paul Bossé (1971-), poète, cinéaste et dramaturge québécois ;
 Réal Bossé (1962-), est un acteur québécois.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme